Die Afrikanischen Meisterschaften im Straßenradsport 2020 (2020 African Continental Road Championships) wurden wegen der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen und auf das folgende Jahr verschoben.

Siehe auch 
 Afrikanische Meisterschaften im Bahnradsport 2020

2020
Radsportveranstaltung 2020
Abgesagte Sportveranstaltung 2020